HBB steht für:
 Hessischer Bauernbund, ehemalige hessische Partei
 Hamburg Blues Band, Musikgruppe
 Halberstädter Bus-Betriebe
 Hansebahn Bremen, Bahngesellschaft in Bremen
 Hexabrombenzol, chemische Verbindung
 Hungerburgbahn, Standseilbahn in Innsbruck
 Hybrid Broadcast Broadband TV
 β-Globin (β-Globinprotein)
 β-Globin-Locus

hbb steht für:
 Huba (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der tschadischen Sprachen

Abkürzung